Ранчо Сан Агустин има више значења:

 Ранчо Сан Агустин (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Сан Агустин (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Сан Агустин (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Сан Агустин (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Сан Агустин (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Агустин (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику